Mehdi est un prénom masculin d'origine arabe qui signifie « le bien guidé »

Variantes 
 Mahdi
 Mehdi 
 Medhi
 Medi
 Medy
 Meddy
 Mehdy
 El Mehdi
 El Mahdi
 Al Mahdi
 M'Heïdi
 Mheïdi
 Mhidi
 M'hidi
 Mehdia (Variante féminine)

Comme nom ou prénom

Nom 
 DJ Mehdi, (1977-2011), disc-jockey ayant travaillé avec la plupart des rappeurs français ;
 Medi, chanteur français ;
 Cloé Mehdi (1992-), femme de lettres française, auteure de roman noir.

Prénom

Politiciens 
 Mehdi Ben Barka (1920 - 1965), homme politique marocain ;
 Mehdi Bazargan (1907 - 1995), homme politique iranien ;
 Mehdi Karroubi (né en 1939), homme politique et membre du clergé iranien ;
 Mehdi Jomaa (né en 1962), homme politique tunisien.
 Mehdi Frashëri (né en 1872), homme politique albanais.

Sportifs 
 Mehdi Baala (né en 1978), athlète français ;
 Mehdi Savalli (né en 1985), matador français ;
 Mehdi Nafti (né en 1978), footballeur tunisien et français ;
 Mehdi Meriah (né en 1979), footballeur tunisien ;
 Mehdi Ballouchy (né en 1983), footballeur marocain ;
 Mehdi Taouil (né en 1983), footballeur marocain ;
 Mehdi Mahdavikia (né en 1977), footballeur iranien ;
 Mehdi Benatia (né en 1987), footballeur marocain ;
 Mehdi Namli (né en 1987), footballeur marocain ;
 Mehdi Hasheminasab (né en 1973), footballeur iranien ;
 Mehdi Méniri (né en 1977), footballeur franco-algérien ;
 Mehdi Hachemi (né en 1983), joueur de volley-ball algérien ;
 Mehdi Mérabet (né en 1985), joueur français de rugby à XV ;
 Mehdi Tahiri (né en 1977), joueur de tennis marocain ;
 Mehdi Ben Slimane (né en 1974), footballeur tunisien ;
 Mehdi Ben Dhifallah (né en 1983), footballeur tunisien.

Autres personnalités 
 Mehdi Belhaj Kacem (né en 1973), philosophe français 
 Mehdi Benchelah (né en 1969), journaliste et écrivain français et algérien 
 Mehdi Bouhalassa (né en 1973), écrivain québécois 
 Mehdi Charef (né en 1952), écrivain, réalisateur et scénariste français 
 Mehdi El Glaoui (né en 1956), acteur et réalisateur français, mieux connu sous son nom de scène, constitué de son seul prénom
 Mehdi Haddab, musicien, luthiste franco-algérien 
 Mehdi Nemmouche (né en 1985), terroriste français 
 Medi Sadoun (1973-), acteur et rappeur français

Mehdi comme nom de famille
 Adel Abdel-Mehdi (né en 1948), homme politique irakien
 Alia El Mehdi (né en 1991), féministe égyptienne
 Larbi Ben M'hidi (1923-1957), homme politique algérien

Toponymie 
 Mahdia, ville de Setif (Algérie)
 Mahdia, ville de Tunisie
 Mehdia, plage de Kénitra (Maroc)

Autres usages du nom 
 Mahdi, chef religieux, nom commun : le Mahdi du Soudan au .

Notes et références 

Homonymie de prénom